

Села:
 Вовкове — Донецька область, Покровський район
 Вовкове — Закарпатська область, Ужгородський район
 Вовкове — Одеська область, Березівський район
 Вовкове — Сумська область, Липоводолинський район

 Вовкове — колишня назва села Танівка, Одеська область, Березівський район

Вовкове — село, Вітебська область, Вітебський район

Див. також 
 Волково